Нагорный — посёлок в Павловском районе Алтайского края. Входит в состав Прутского сельсовета.

История 
Основан в 1922 году. В 1926 году состоял из 26 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении входил в состав Касмалинского сельсовета Павловского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Примечания 

Населённые пункты Павловского района (Алтайский край)